Lopid ima više značenja.

 Gemfibrozil, lek
 Lopit jezik